Rasa může znamenat:

 synonymum k plemeno – jednotka využívaná pro klasifikaci živočichů nižších než druh (poddruh)
 lidská rasa – velká skupina lidí s podobnými, dědičně podmíněnými tělesnými znaky
 Rasa (ostrov) – ostrov ve Filipínském moři
 tabula rasa – filosofický pojem

Související články 
 tabula rasa (rozcestník)

Externí odkazy